Giles Fletcher il Vecchio – scrittore britannico
Giles Fletcher il Giovane – scrittore britannico